Медовщиково — деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входит в состав Подлесного сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Подлесный сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 14 км, до центра муниципального образования Огарково — 1 км. Ближайшие населённые пункты — Крылово, Огарково, Катунино, Погорелово, Чахлово, Кишкино, Лазарево.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Вологодского района